

Toponymie 

 La grotte Chauvet, grotte ornée paléolithique, en Ardèche.
 Le Lac Chauvet, lac d’origine volcanique situé dans le Massif central.
 Le Chauvet, sommet du massif du Dévoluy.
 L'Abbaye de l'Île-Chauvet en Vendée.

Patronymie 

 Augustin Chauvet (1900-1988), homme politique français ;
 Marie Chantal Chauvet (1934-1988), actrice française ;
 Charles-Alexis Chauvet (1837-1871), organiste et compositeur français ;
 Claude Chauvet (1923-1981), résistante française, survivante du camp de Ravensbrück;
 Christine Chauvet, femme politique française ;
 Edmond Chauvet (1903-1968), peintre et illustrateur français ;
 Emmanuel Chauvet (1819-1910), philosophe français ;
 Florentin Chauvet (1878-1958), peintre et sculpteur français ;
 Gustave Chauvet (1840-1933), archéologue français ;
 Guy Chauvet (1933 - 2007), chanteur lyrique français ;
 Jean-Marie Chauvet (1952-), spéléologue français qui a donné son nom à la grotte Chauvet ;
 Jules Chauvet (1907-1989), œnologue ;
 Jules-Adolphe Chauvet (1828 - 1906), peintre, dessinateur et graveur français ;
 Louis Chauvet, écrivain français ;
 Louis-Marie Chauvet (né en 1942), prêtre catholique et théologien français ;
 Lucien Chauvet (1832 - vers 1900), sculpteur français ;
 Marie Vieux Chauvet (1916-1973), femme de lettres, dramaturge et romancière haïtienne ;
 Maurice Chauvet (1918 - 2010), militaire français ;
 Michel Chauvet (1920 - 2007), militaire français ;
 Michèle Chauvet, philatéliste française ;
 Patricia Chauvet (née en 1967), skieuse alpine française ;
 Patrick Chauvet (né en 1951), prêtre catholique français
 Patrick Chauvet (né en 1958), homme politique français ;
 Paul Chauvet (1904-2007), administrateur colonial français ;
 , coureur cycliste français ;
 Pierre Antoine Chauvet (1728-1808), homme politique français ;
 Remi Chauvet (né en 1950), artiste musicien breton ;
 Stéphen Chauvet (1885 - 1950), médecin et collectionneur français ;
 Thierry Chauvet, physicien ;
 Victor Chauvet (1788-1842), poète et dramaturge français.

Patronyme français